Shito-Ryu, uno stile del karate
Shito, traslitterazione del termine giapponese utilizzato per indicare gli Angeli nella serie Neon Genesis Evangelion
"Shito", soprannome del dialoghista e direttore del doppiaggio italiano Gualtiero Cannarsi